Розанов Василь Федорович — світське ім'я архієпископа Гавриїла.
 Розанов Василь Васильович — російський публіцист і філософ.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок